Гарден-Сити (, дословно город-сад) может означать:

Градостроение 
 Город-сад — концепция градостроения.

Топонимы 
 Гарден-Сити — город в округе Эйда штата Айдахо, США.
 Гарден-Сити — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.
  — деревня в штате Нью-Йорк, США.
 Гарден-Сити — город в Техасе, административный центр округа Гласкок.
 Летчуэрт-Гарден-Сити — город в графстве Хартфордшир, Великобритания.
 Уэлин-Гарден-Сити — город в графстве Хартфордшир, Великобритания.

Прозвища городов 
Среди неофициальных названий следующих городов имеется название The Garden City
 Тувумба, Австралия
 Сент-Катаринс, Канада
 Виктория, Канада
 Тапиола, Финляндия
 Порт-Харкорт, Нигерия

Прочее 
 Garden City Publishing Co — издательство в США